

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Bieniec – kolonia w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec
 Bieniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Pątnów